Le mesquite est un petit arbre proche de l'acacia et originaire d'Amérique du Sud et du Nord ;

 Mesquite, une ville du Texas, située près de Dallas ;
 Mesquite, une ville fantôme du comté de Borden au Texas ;
 Mesquite, une ville du Nevada.